Lagoa Grande, un comune brasiliano del Minas Gerais.
 Lagoa Grande, un comune brasiliano del Pernambuco.